The Long Goodbye è un cortometraggio drammatico musicale del 2020 diretto da Aneil Karia. Ha vinto l'oscar al miglior cortometraggio nel 2022.  

Il titolo riprende l'omonimo album pubblicato nello stesso da Riz Ahmed che nel film svolge il ruolo di protagonista.  

The Long Goodbye parla delle difficoltà delle persone che vivono in Paesi diversi da quelli in cui sono nati, a causa di fenomeni razzisti.

Trama

Riconoscimenti 
 2020 - South London International Film Festival
 Miglior corto
 2021 - British Independent Film Awards
 Miglior corto

 2021 - London Critics Circle Film Awards
 Corto dell'anno
 2022 - Premio Oscar
 Miglior cortometraggio

Note

Collegamenti esterni 
 

Cortometraggi drammatici